Список крупнейших компаний Украины с иностранным капиталом составлен по данным журнала Forbes Украина, опубликованным в 2015 году. Красным цветом выделены компании, принадлежащие материнским структурам из России и Белоруссии, синим цветом — из Европы, зелёным цветом — из Америки, оранжевым цветом — из Передней Азии, жёлтым цветом — из остальной Азии.

Рейтинг

Инфографики

Галерея

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Компании Украины
2015 год